Dennenlohe ist der Ortsname von

 Dennenlohe (Pyrbaum), Ortsteil des Marktes Pyrbaum, Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz, Bayern
 Dennenlohe (Unterschwaningen), Ortsteil der Gemeinde Unterschwaningen, Landkreis Ansbach, Bayern

Siehe auch:
 Tennenlohe